Djaló ist der Familienname folgender Personen:

 Aliu Djaló (* 1992), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Bacari Djaló (* 1983), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Mamadú Iaia Djaló (1962–2021), guinea-bissauischer Politiker
 Tiago Djaló (* 2000), portugiesischer Fußballspieler 
 Yannick Djaló (* 1986), portugiesischer Fußballspieler